Mülberger ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Mülberger (1847–1907), deutscher Arzt und Publizist
 August Mülberger (1822–1905), hessischer Tuchfabrikant und Politiker (NLP) 
 Ludwig Wilhelm Mülberger (1784–1848), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Max von Mülberger (1859–1937), Oberbürgermeister von Esslingen am Neckar
 Wilhelm Mülberger (1818–1876), hessischer Tuchfabrikant und Politiker 
 Wolfgang Mülberger (1900–1983), Oberbürgermeister von Tübingen (1949–1954)

Siehe auch:

 Mühlberger